CW o Cw puede referirse a:
 The CW, red de televisión estadounidense de propiedad conjunta de ViacomCBS y WarnerMedia.
 Onda continua
 Celtic  Woman, grupo musical irlandés.
 Cw se refiere al Clima C - Templado / Mesotermal, con Invierno seco, en la Clasificación climática de Köppen, que se subdivide en: 
  Cwa - Subtropical con estación seca (verano cálido);
  Cwb - Templado con invierno seco (verano suave); y,
  Cwc - Subpolar oceánico con invierno seco.

Siglas